Ла Унион Уно има више значења:

 Ла Унион Уно (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Унион Уно (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион Уно (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион Уно (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику